Martin Bača je jméno a příjmení, jež má více nositelů:

 Martin Bača (fotbalista) (1985) – český fotbalista
 Martin Bača (lední hokejista) (1989) – slovenský lední hokejista